

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 26, w tym 1 podstawowa
 Warszawa – miasto, stolica Polski
 Warszawa – część wsi Napole w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Kijewo Królewskie
 Warszawa – część wsi Wętfie w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świecki, w gminie Lniano
 Warszawa – część wsi Wierzchy w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świecki, w gminie Osie
 Warszawa – część wsi Korczów w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biłgoraj
 Warszawa – część wsi Sól w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biłgoraj
 Warszawa – część wsi Rzeczyce w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Frampol
 Warszawa – część wsi Bondyrz w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Adamów
 Warszawa – część wsi Feliksówka w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Adamów
 Warszawa – część wsi Majdan Wielki w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Krasnobród
 Warszawa – część wsi Boża Wola w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Warszawa – część wsi Poręba Dzierżna w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Warszawa – część wsi Celinów w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Łaskarzew
 Warszawa – część wsi Hłudno w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec
 Warszawa – część wsi Wacławice w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Orły
 Warszawa – część wsi Długołęka w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Krypno
 Warszawa – część wsi Żubrówka Stara w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol
 Warszawa – część wsi Józefowo w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki
 Warszawa – część wsi Kurianki Pierwsze w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki
 Warszawa – część wsi Lipnica w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica
 Warszawa – część wsi Nowe Polaszki w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Stara Kiszewa
 Warszawa – część wsi Górki Małe w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Brenna
 Warszawa – przysiółek wsi Komorów w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów
 Warszawa – część wsi Mietel w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica
 Warszawa – część wsi Samostrzałów w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
 Warszawa – część wsi Nowa Wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki

 Warszawa – dawna część wsi Drwały w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Wyszogród

Nazwy okrętów i statków  
 Statek wiślany Warszawa (1858)
 Monitor rzeczny ORP Warszawa (monitor) (1920–1939)
 Statek pasażersko-drobnicowy SS Warszawa (1914–1941)
 Statek pasażersko-drobnicowy MS Warszawa (1940–1949); zbudowany w Holandii, w 1940 roku przejęty przez Niemców
 Niszczyciel rakietowy ORP Warszawa (projektu 56AE) (1970–1986)
 Niszczyciel rakietowy ORP Warszawa (projektu 61MP) (1988–2003)

Inne 
 Warszawa (Warszawaryggen) – góra na Svalbardzie
 Warszawa – wieś w Rosji
 Kopuła Warszawy (Warszawa Icefield) – lodowiec na Wyspie Króla Jerzego
 Warszawa – parowóz towarowy numer 1 Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.
 FSO Warszawa – samochód produkowany w latach 1951–1973 przez Fabrykę Samochodów Osobowych
 Warszawa – polski film fabularny Dariusza Gajewskiego z 2003 r.
 Warszawa – piosenka Davida Bowiego
 Warszawa (projekt województwa)
 Warszawa. Dwutygodnik literacko-społeczny (1946-1950)
 Warszawa – album koncertowy zespołu Porcupine Tree
 1 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa"
 Armia „Warszawa”
 Księstwo Warszawskie

Zobacz też 

 Warsaw